

Anno 
 400 – (CD in numeri romani) è un anno bisestile del IV secolo 
 400 a.C. 
 Anni 400 – decennio che comprende gli anni dal 400 al 409 inclusi
 Anni 400 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 409 a.C. al 400 a.C. inclusi.

Automobili 
 Rover serie 400, prodotta dal 1990 al 1995 dal Gruppo Rover
 Rover serie 400 / Rover 45 / MG ZS, prodotta dal 1995 al 2005 da Gruppo Rover e Gruppo MG Rover

Codici 
 400  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kitami, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 400 (numero) – numero naturale.